Крас — фамилия и топоним:

 Крас — коммуна во Франции, относится к департаменту Изер региона Рона — Альпы.
 Крас, Жан (1879—1932) — французский композитор и военный моряк, контр-адмирал.
 Крас, Колетт (1908—1953) — французская пианистка.
 Крас, Оливер (род. 1975) — южноафриканский лыжник, участник двух Олимпийских игр и четырёх чемпионатов мира.
 Крас, Стефф (род. 1996) — бельгийский профессиональный шоссейный велогонщик.

См. также 
 Красс (значения)
 Карст, также Крас — известняковое плато на северо-западе Балканского полуострова.
 Моравский Карст, также Моравский Крас — карстовый массив в Чехии.
 Словацкий Карст, также Словацкий Крас — горный массив в восточной Словакии и частично в Венгрии.